Saint-Benoît ou Saint-Benoit (avec un tiret) peut désigner divers lieux ou édifices, qui tirent leur nom de l'un ou l'autre des saints catholiques ayant porté ce nom (principalement Benoît de Nursie).

Toponymes 
Saint-Benoît (avec un tiret) peut désigner diverses localités,

homonymies exactes 
 Saint-Benoît, commune française de l'Ain ;
 Saint-Benoît, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Saint-Benoît, commune française de l'Aude ;
 Saint-Benoît, commune française de la Vienne ;
 Saint-Benoît, commune française de La Réunion ;
homonymies partielles 
 Saint-Benoît-de-Beuvron, ancienne commune française de la Manche, auj. intégrée à Saint-James ;
 Saint-Benoît-de-Carmaux, commune française du Tarn ;
 Saint-Benoît-de-Frédefont, ancienne commune française du Tarn, auj. intégrée à Lamillarié ;
 Saint-Benoît-des-Ombres, commune française de l'Eure ;
 Saint-Benoît-des-Ondes, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Benoît-d'Hébertot, commune française du Calvados ;
 Saint-Benoît-du-Sault, commune française de l'Indre ;
 Saint-Benoit-en-Diois, commune française de la Drôme ;
 Saint-Benoît-en-Woëvre, ancienne commune française de la Meuse, auj. intégrée à Vigneulles-lès-Hattonchâtel ;
 Saint-Benoît-la-Chipotte, commune française des Vosges ;
 Saint-Benoît-la-Forêt, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Saint-Benoît-sur-Loire, commune française du Loiret ;
 Saint-Benoît-sur-Sarthe, ancienne commune française de la Sarthe, auj. intégrée à Chemiré-le-Gaudin ;
 Saint-Benoît-sur-Seine, commune française de l'Aube ;
 Villiers-Saint-Benoît, commune française de l'Yonne ;
 Saint-Benoît est un quartier de la ville de Moissac (Tarn-et-Garonne).
homophonie avec homonymie partielle 
 Saint-Benoist-sur-Mer, commune française de la Vendée ;
 Saint-Benoist-sur-Vanne, commune française de l'Aube.

Saint-Benoît, ancienne municipalité du Québec maintenant incluse dans Mirabel

homonymie partielle
Saint-Benoît-du-Lac, municipalité du Québec dans la région de l'Estrie
Saint-Benoît-Labre, municipalité du Québec dans la région de la Beauce

Édifices

Édifices religieux 
  : nom de plusieurs abbayes
  : nom de plusieurs édifices religieux

Édifices d'enseignement 
 Lycée Saint-Benoît à Istanbul

Ordre religieux 
 Ordre de Saint-Benoît (voir aussi la règle de saint Benoît).

Voir aussi 
 , toponymes de langue espagnole.
 , toponymes de langue italienne.
 , toponymes de langue portugaise.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France